

Patronyme 

 Maman Olangi (1950-2018), une femme prédicatrice de la République démocratique du Congo et cofondatrice du Ministère du combat spirituel ;
 Papa Olangi (1948-2017), un homme prédicateur de la République démocratique du Congo, marié à Maman Olangi, et cofondateur du Ministère du combat spirituel.

Homonymie de patronyme